Viby ist der Name folgender Ortschaften:

in Dänemark:

 Viby (Aarhus Kommune)
 Viby (Roskilde Kommune)

in Schweden:

 Viby (Kristianstad)
 Viby (Örebro län)